ULN steht für:
 Chinggis Khaan International Airport (1961) (IATA-Code), heute: Internationaler Flughafen Bujant-Uchaa

uln steht für:
 Unserdeutsch (ISO-639-3-Code), Sprache der Minderheit der Rabaul-Kreolen, weltweit einzige deutsch-basierte Kreolsprache

ULN